Ви́ктор Никола́евич Поляко́в (18 февраля (3 марта) 1915, Томск — 1 июня 2004, Москва) — советский государственный деятель, инженер.

Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС (1981—1989), кандидат в члены ЦК КПСС (1976—1981), депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974—1989) от Куйбышевской области.

Биография 
Родился в Томске в 1915 году.

Трудовую деятельность начал в 1930 году учеником слесаря в школе фабрично-заводского ученичества. В 22-летнем возрасте стал заместителем начальника цеха АРЗ № 3 Мосавтотреста. Совмещая работу на производстве с учёбой, закончил в 1938 году вечернее отделение Московского автомобильно-дорожного института, получив профессию инженера-механика по эксплуатации автотранспорта.

С 1938 по 1946 год служил в ремонтно-восстановительных батальонах Западного и Карельского фронтов. В октябре 1941-го Поляков был тяжело ранен. Войну закончил в звании инженер-майора, был награждён орденом Красной Звезды.

С 1946 по 1958 год — на различных должностях на Московском заводе малолитражных автомобилей, с 1958 по 1963 год — его директор.

С 1963 по 1965 год — заместитель председателя, председатель Совета народного хозяйства Москвы. В 1965 году назначен заместителем министра автомобильной промышленности СССР.

В августе 1966 года был назначен генеральным директором строящегося Волжского автомобильного завода, который возглавлял до 1975 года. В феврале 1970 года было начато изготовление первых деталей, а в апреле 1970 года — первых автомобилей с маркой ВАЗ. В начале 1970-х годов на ВАЗе под руководством Полякова началась разработка полноприводного автомобиля «Нива».

К декабрю 1973 года, когда правительственная комиссия приняла в эксплуатацию последнюю, третью, очередь завода, ВАЗ выпустил более миллиона автомобилей.

С 1975 по 1986 год — министр автомобильной промышленности СССР. Период его работы во главе автопрома — пик развития советского автомобилестроения. За одиннадцать лет Советский Союз занял шестое месте в мире по производству легковых автомобилей (после США, Японии, ФРГ, Франции и Италии), выпуская более 2 миллионов автомобилей ежегодно.

С 1986 по 1992 год — эксперт центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

С 1992 по 1994 год — консультант на строительстве Елабужского автомобильного завода. Непосредственно курировал подготовку ЕлАЗа к производству автомобиля «Ока», а затем и совместной советско-итальянской модели легкового автомобиля А-93.

Когда в 1993 году на КАМАЗе произошёл пожар на заводе двигателей, Поляков возглавил временную консультативную группу по восстановительным работам при генеральном директоре ОАО «КАМАЗ». К декабрю 1993 года завод двигателей восстановил производственные мощности.

С 1994 по 1999 год — начальник консультационно-экспертного отдела представительства ОАО «АВТОВАЗ» в Москве. С 1999 года Поляков работал в аналитическом центре АВТОВАЗа.

На девяностом году жизни после продолжительной болезни Виктор Николаевич Поляков скончался. Похоронен на Баныкинском кладбище в Тольятти.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (05.04.1971),
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (06.01.1995)
 четыре ордена Ленина (05.04.1971; 05.03.1975; 31.03.1981; 01.03.1985),
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985),
 орден Трудового Красного Знамени (22.08.1966),
 орден Красной Звезды, (30.09.1945),
 медаль Жукова (1996).
 медаль «За боевые заслуги» (26.04.1943),
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945),
 медаль «За оборону Советского Заполярья» (1947),

 За особые заслуги перед городским сообществом решением Тольяттинской городской Думы от 4 марта 1995 года № 86 Полякову Виктору Николаевичу было присвоено звание «Почётный гражданин города Тольятти».
 За особые заслуги перед коллективом «КАМАЗа» в повышении производительности и качества труда приказом № 41 АО «КАМАЗ» от 02.03.1995 года Полякову Виктору Николаевичу присвоено звание «Заслуженный Камазовец».
 Почётный гражданин Самарской области (09.06.2003) 
 Имя В. Н. Полякова занесено в Книгу Почета ОАО «АВТОВАЗ».

Память 

 В Тольятти именем Полякова 26 августа 2005 года названы улица в Автозаводском районе и площадь.
 Памятник у здания заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ» был открыт 19 апреля 2007 года.
 20 декабря 2010 года открыта мемориальная доска на доме в Москве в переулке Хользунова, где жил первый генеральный директор АВТОВАЗа. Авторы мемориальной доски — скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Михаил Корси.
 В 2005 году был выпущен художественный маркированный конверт России, посвященный В. Н. Полякову.
 Имя В.Н.Полякова носит лицей #76 г.Тольятти
В Набережных Челнах именем Виктора Полякова назвали улицу и остановку общественного транспорта.

Примечания

Литература 
 
 Моховикова Л. Колесница судьбы автомобилизации России. — Тольятти, 2012. — 487 с.
 Данилова Т. Пережитое. Письма мужу. — Тольятти: ОАО «АвтоВАЗ», 2011. — 447 с.

Ссылки 
 
 
 

Члены ЦК КПСС
Почётные граждане Тольятти
Почётные граждане Самарской области
Министры автомобильной промышленности СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Машиностроители
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС